USS Boise je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Boise (CL-47) 
 USS Boise (SSN-764)

Boise